Plusieurs artistes ont sorti des albums intitulés At Budokan ou Live at Budokan, enregistrés au Nippon Budokan de Tokyo, parmi lesquels :

Live at the Budokan 

 Live at the Budokan, album de Bryan Adams
 Live at the Budokan, album de Blur

Live at Budokan 

 Live at Budokan, album de Dream Theater
 Live at Budokan, album de Ozzy Osbourne
 Live at Budokan, album de Sheryl Crow
 Live at Budokan, album de Stormtroopers of Death
 Live at Budokan, album de Mr. Big
Cheap Trick at Budokan, album de Cheap Trick

Autres 

 Bob Dylan at Budokan, album de Bob Dylan
 Bonez Tour 2005 Live at Budokan, album de Avril Lavigne
 Bukodan Live (album de Yui) (I Loved Yesterday Edition limitée), album de YUI